Шебутинцы:

 Шебутинцы — село в Новоушицком районе Хмельницкой области Украины.
 Шебутинцы — село в Сокирянском районе Черновицкой области Украины.